Roger Federer era o defensor do título e venceu na final Fernando González com parciais de 7–6(7–2), 6–4, 6–4, se tornando o primeiro homem desde Björn Borg em 1980 à vencer um Grand Slam sem perder um set durante todo o torneio.

Cabeças de chave 

  'Roger Federer (Campeão)
  Rafael Nadal (Quartas de final)
  Nikolay Davydenko (Quartas de final)
  Ivan Ljubičić (Primeira rodada)
  James Blake (Quarta rodada)
  Andy Roddick (Semi final)
  Tommy Robredo (Quartas de final)
  David Nalbandian (Quarta rodada)
  Mario Ančić (Quarta rodada)
  Fernando González (Final)
  Marcos Baghdatis (Segunda rodada)
  Tommy Haas (Semi final)
  Tomáš Berdych (Quarta rodada)
  Novak Djokovic (Quarta rodada)
  Andy Murray (Quarta rodada)
  David Ferrer (Quarta rodada)

<ol start="17">
 Jarkko Nieminen ''(Segunda rodada)
 Richard Gasquet ''(Quarta rodada)
 Lleyton Hewitt ''(Terceira rodada)
 Radek Štěpánek ''(Terceira rodada)
 Dmitry Tursunov ''(Terceira rodada)
 Dominik Hrbatý ''(Terceira rodada)
 Robin Söderling ''(Primeira rodada)
 Juan Carlos Ferrero ''(Segunda rodada)
 Mikhail Youzhny ''(Terceira rodada)
 Marat Safin ''(Terceira rodada)
 José Acasuso ''(Primeira rodada)
 Sébastien Grosjean ''(Terceira rodada)
 Xavier Malisse ''(Primeira rodada)
 Agustín Calleri ''(Primeira rodada)
 Stanislas Wawrinka ''(Third round)
 Nicolás Almagro ''(Primeira rodada)

Glossário 

 Q = Qualifier
 WC = Wild Card
 LL = Lucky Loser

 ALT = Alternate
 SE = Special Exempt
 PR = Protected Ranking

 w/o = Walkover
 r = Retired
 d = Defaulted

Cruzamentos

Fase Final

Primeira Fase

Chave 1

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Chave 2

Grupo 5

Grupo 6 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Primeira Rodada
| RD2=Segunda Rodada
| RD3=Terceira Rodada
| RD4=Quarta Rodada
| RD1-team01= T Berdych
| RD1-seed01=13
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4= 
| RD1-score01-5= 
| RD1-team02= H-t Lee
| RD1-seed02= 
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=2
| RD1-score02-4= 
| RD1-score02-5= 
| RD1-team03= L Lacko
| RD1-seed03=Q
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=6| RD1-score03-3=1
| RD1-score03-4=4
| RD1-score03-5= 
| RD1-team04= R Smeets| RD1-seed04=WC
| RD1-score04-1=6| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=6| RD1-score04-4=6| RD1-score04-5= 
| RD1-team05= M Mirnyi
| RD1-seed05= 
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=2
| RD1-score05-4=6
| RD1-score05-5=6
| RD1-team06= L Horna
| RD1-seed06= 
| RD1-score06-1=64
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6
| RD1-score06-4=4
| RD1-score06-5=4
| RD1-team07= A Waske
| RD1-seed07=Q
| RD1-score07-1=7
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=3
| RD1-score07-4=4
| RD1-score07-5= 
| RD1-team08= D Tursunov
| RD1-seed08=21
| RD1-score08-1=5
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=6
| RD1-score08-5= 
| RD1-team09= X Malisse
| RD1-seed09=29
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=5
| RD1-score09-4=4
| RD1-score09-5= 
| RD1-team10= A Clément
| RD1-seed10= 
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=7
| RD1-score10-4=6
| RD1-score10-5= 
| RD1-team11= F Santoro
| RD1-seed11= 
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4= 
| RD1-score11-5= 
| RD1-team12= I Kunitsyn
| RD1-seed12= 
| RD1-score12-1=6<sup>5</sub>
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=0
| RD1-score12-4= 
| RD1-score12-5= 
| RD1-team13= G Müller
| RD1-seed13= 
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=6
| RD1-score13-4=6
| RD1-score13-5= 
| RD1-team14= G Gaudio
| RD1-seed14= 
| RD1-score14-1=0
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=2
| RD1-score14-4=3
| RD1-score14-5= 
| RD1-team15= S Roitman
| RD1-seed15= 
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3=2
| RD1-score15-4= 
| RD1-score15-5= 
| RD1-team16= N Davydenko
| RD1-seed16=3
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4= 
| RD1-score16-5= 
| RD2-team01= T Berdych
| RD2-seed01=13
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4= 
| RD2-score01-5= 
| RD2-team02= R Smeets
| RD2-seed02= 
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=4
| RD2-score02-4= 
| RD2-score02-5= 
| RD2-team03= M Mirnyi
| RD2-seed03= 
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=64
| RD2-score03-4= 
| RD2-score03-5= 
| RD2-team04= D Tursunov
| RD2-seed04=21
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=7
| RD2-score04-4= 
| RD2-score04-5= 
| RD2-team05= A Clément
| RD2-seed05= 
| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=2
| RD2-score05-4= 
| RD2-score05-5= 
| RD2-team06= F Santoro
| RD2-seed06= 
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=6
| RD2-score06-4= 
| RD2-score06-5= 
| RD2-team07= G Müller
| RD2-seed07= 
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=0
| RD2-score07-3=3
| RD2-score07-4= 
| RD2-score07-5= 
| RD2-team08= N Davydenko
| RD2-seed08=3
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4= 
| RD2-score08-5= 
| RD3-team01= T Berdych
| RD3-seed01=13
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4= 
| RD3-score01-5= 
| RD3-team02= D Tursunov
| RD3-seed02=21
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3=1
| RD3-score02-4= 
| RD3-score02-5= 
| RD3-team03= F Santoro
| RD3-seed03= 
| RD3-score03-1=6¹
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3=2
| RD3-score03-4= 
| RD3-score03-5= 
| RD3-team04= N Davydenko
| RD3-seed04=3
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4= 
| RD3-score04-5= 
| RD4-team01= T Berdych
| RD4-seed01=13
| RD4-score01-1=7
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=1
| RD4-score01-4=65
| RD4-score01-5= 
| RD4-team02= N Davydenko
| RD4-seed02=3
| RD4-score02-1=5
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=6
| RD4-score02-4=7
| RD4-score02-5= 
}}

 Grupo 7 

 Grupo 8 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
|RD1=Primeira Rodada
|RD2=Segunda Rodada
|RD3=Terceira Rodada
|RD4=Quarta Rodada
| RD1-team01= A Murray
| RD1-seed01=15
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4= 
| RD1-score01-5= 
| RD1-team02= A Martín
| RD1-seed02= 
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=0
| RD1-score02-3=1
| RD1-score02-4= 
| RD1-score02-5= 
| RD1-team03= F Verdasco
| RD1-seed03= 
| RD1-score03-1=65
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=6¹
| RD1-score03-4= 
| RD1-score03-5= 
| RD1-team04= P-H Mathieu
| RD1-seed04= 
| RD1-score04-1=77
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=63
| RD1-score04-4=r
| RD1-score04-5= 
| RD1-team05= JI Chela
| RD1-seed05= 
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4= 
| RD1-score05-5= 
| RD1-team06= P Starace
| RD1-seed06= 
| RD1-score06-1=65
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=4
| RD1-score06-4= 
| RD1-score06-5= 
| RD1-team07= P Goldstein
| RD1-seed07= 
| RD1-score07-1=7
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=64
| RD1-score07-4=4
| RD1-score07-5= 
| RD1-team08= J Nieminen
| RD1-seed08=17
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=7
| RD1-score08-4=6
| RD1-score08-5= 
| RD1-team09= S Wawrinka
| RD1-seed09=31
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=2
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=6
| RD1-score09-5= 
| RD1-team10= K Kim
| RD1-seed10= 
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=4
| RD1-score10-4=2
| RD1-score10-5= 
| RD1-team11= J Benneteau
| RD1-seed11= 
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3=2
| RD1-score11-4=1
| RD1-score11-5=2
| RD1-team12= P Capdeville
| RD1-seed12=Q
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=64
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=6
| RD1-score12-5=6
| RD1-team13= K Vliegen
| RD1-seed13= 
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=2
| RD1-score13-4=4
| RD1-score13-5= 
| RD1-team14=

 Main Draw

S
Australian Open - Simples masculino